Украина принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в четвёртый раз за свою историю и завоевала две бронзовые медали.

Бронза 
 Биатлон, женщины — Лилия Вайгина-Ефремова.
 Фигурное катание, спортивные танцы — Елена Грушина и Руслан Гончаров.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спорт на Украине в 2006 году